Список пенитенциарных учреждений и сайтов её территориальных органов, а также на основе других, в том числе и неправительственных источников.

Встречающиеся в статье сокращения 

 ВК — воспитательная колония.
 ВТК — воспитательно-трудовая колония.
 ЕПКТ — единое помещение камерного типа.
 ИК — исправительная колония.
 ИТД — исправительно-трудовой дом
 ИТК — исправительно-трудовая колония.
 ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь.
 ИЦ — исправительный центр.
 КП — колония-поселение.
 ЛИУ — лечебное исправительное учреждение.
 ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий.
 МЛС — места лишения свободы
 ОИК — Объединение исправительных колоний.
 ОУХД — исправительное учреждение с особыми условиями хозяйственной деятельности.
 ПКТ — помещение камерного типа.
 ПФРСИ — помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора.
 СИЗО — следственный изолятор.
 УИН — учреждение исполнения наказаний.
 УИС — уголовно-исполнительная система.
 УЛИУ — Управление лесных исправительных учреждений.
 ФКУ — Федеральное казённое учреждение.
 ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний.

Исправительные колонии, колонии-поселения, лечебно-исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения отсортированы по номерам в порядке возрастания; следственные изоляторы, исправительные центры и тюрьмы, имеющие свою, отдельную, нумерацию, а также воспитательные колонии, не имеющие нумерации, располагаются в списке отдельно: следственные изоляторы идут первыми, так как с них начинается «путь» задержанного в пенитенциарную систему, а исправительные центры и воспитательные колонии идут последними по причине самого лёгкого режима.

Отдельным цветом выделены женские колонии.

Отдельным цветом выделены ликвидированные колонии. В связи с неуклонным сокращением числа осуждённых к лишению свободы Министерство юстиции совместно с ФСИН закрывают избыточные мощности, закрытию в первую очередь подлежат трудноступные и изношенные учреждения, а также систематически пустующие.

Статистика 
По состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 182 человека (-4650 чел. к 01.01.2021), в том числе:

 в 666 исправительных колониях — 369 435 человек (-6980 чел.), в том числе:
 в 106 колониях-поселениях — 29 155 человек (-598 чел.);
 в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, — 1956 человек (-11 чел.);
 в 207 следственных изоляторах и 74 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, — 106 555 человек (+2335 чел.);
 в 8 тюрьмах — 1270 человек (+22 чел.);
 в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних — 922 человека (-27 чел.).

В учреждениях содержится 39 227 женщин (-158 чел.). При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 355 детей.

СИЗО центрального подчинения 
Ниже приведён список следственных изоляторов Федеральной службы исполнения наказаний центрального подчинения.

Алтайский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю.

Амурская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской областе.

Архангельская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области.

Астраханская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Астраханской области.

Белгородская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области.

Брянская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области.

Владимирская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области.

Волгоградская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области.

Вологодская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Вологодской области.

Воронежская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области.

Еврейская автономная область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Еврейской автономной области.

Забайкальский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Забайкальскому краю.

Ивановская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ивановской области.

Иркутская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области.

Кабардино-Балкарская Республика 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кабардино-Балкарской Республике.

Калининградская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калининградской области.

Калужская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области.

Камчатский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю.

Карачаево-Черкесская Республика 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Карачаево-Черкесской республике.

Кемеровская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области.

Кировская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области.

Костромская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области.

Красноярский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю.

Курганская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области.

Курская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области.

Липецкая область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Липецкой области.

Магаданская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Магаданской области.

Московская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области.

Мурманская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области.

Нижегородская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области.

Новгородская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области.

Новосибирская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области.

Омская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Омской области.

Оренбургская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Оренбургской области.

Орловская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области.

Пензенская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.

Пермский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.

Приморский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю.

Псковская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области.

Республика Адыгея 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Адыгея.

Республика Алтай 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Алтай.

Республика Башкортостан 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан.

Республика Бурятия 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Бурятия.

Республика Дагестан 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан.

Республика Ингушетия 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Ингушетия.

Республика Карелия 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия.

Республика Коми 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми.

Республика Крым и Севастополь 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и городу Севастополю.

Республика Марий Эл 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл.

Республика Мордовия 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия.

Республика Саха (Якутия) 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия).

Республика Северная Осетия-Алания 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Северная Осетия-Алания.

Республика Татарстан 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан.

Республика Тыва 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва.

Республика Хакасия 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Хакасия.

Рязанская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Рязанской области.

Самарская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области.

Саратовская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области.

Сахалинская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в Сахалинской области.

Свердловская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области.

Смоленская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Смоленской области.

Ставропольский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю.

Тамбовская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской области.

Тверская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

Томская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области.

Тульская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области.

Тюменская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской области.

Удмуртская Республика 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртской Республике. Всего функционирует 14 исправительных учреждений. Лимит наполнения: 9926 человек (фактическое наполнение на 1 января 2018 года — 6828 человек).

Ульяновская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области.

Хабаровский край 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Хабаровскому краю.

Ханты-Мансийский округ-Югра 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому округу — Югре.

Челябинская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области.

Чеченская Республика 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Чеченской республике.

Чувашская Республика 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Чувашской Республике — Чувашии.

Москва 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве.

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ямало-Ненецкий округ 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ярославская область 
Ниже приведён список пенитенциарных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 

Пенитенциарная система России
Списки:Россия
Списки пенитенциарных учреждений по странам